Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) är ett projekt av Jet Propulsion Laboratory i samarbete med NASA och USA:s flygvapen. Målet var att upptäcka jordnära asteroider, som kan vara farliga för jorden. Projektet löpte från december 1995 till april 2007. Under denna tid upptäckte man totalt 44263 småplaneter.

Förutom tiotusentals asteroider har även flera kometer upptäckts.

NEAT har/hade en överenskommelse med USA:s flygvapen att använda ett GEODSS teleskop på Haleakala, Maui, Hawaii. Dessa teleskop, med relativt brett synfält, konstruerades för att optiskt observera jordnära satelliter. NEAT konstruerade en CCD-kamera och datorsystem för GEODSS-teleskopet. Kamerans upplösning är 4096 × 4096 pixel och synfältet 1.2° × 1.6°.

Från april 2001 togs också Samuel Oschin-teleskopet (1,2 meter Schmidt-teleskop) vid Palomarobservatoriet i bruk för att upptäcka och spåra jordnära objekt. Teleskopet har en kamera med 112 CCD om 2400 × 600 pixel vardera. Det var bilder från detta teleskop som ledde till upptäckten av småplaneterna Quaoar 2002 och Sedna 2003 (publicerad 2004) samt dvärgplaneten Eris 2005.

Asteroiden 64070 NEAT är uppkallad efter projektet.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även 
 Astronomiska upptäckter av NEAT

Externa länkar 
 Near Earth Asteroid Tracking

Noter

Referenser 

Astronomi
NASA